Gjesing Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Gjesing Kirke (Esbjerg Kommune) – en kirke i Gjesing Sogn i Esbjerg Kommune
 Gjesing Kirke (Norddjurs Kommune) – en kirke i Gjesing Sogn i Norddjurs Kommune